Il doppio maschile del torneo di tennis Japan Open Tennis Championships 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Sammy Giammalva e Steve Meister che hanno battuto in finale Tim Gullikson e Tom Gullikson 6-4, 6-7, 7-6.

Teste di serie

 Tim Gullikson /  Tom Gullikson (finale)
 Francisco González /  Van Winitsky (secondo turno)
 Andy Andrews /  Eliot Teltscher (secondo turno)
 Henri Leconte /  Craig A. Miller (quarti di finale)

 Broderick Dyke /  Rod Frawley (semifinali)
 David Dowlen /  Nduka Odizor (secondo turno)
 David Graham /  Laurie Warder (semifinali)
 Sammy Giammalva /  Steve Meister (Campioni)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Japan Open Tennis Championships 1983